Jenāḩ (persiska: جَناح, فَرامَرزان, چالِه, جَنَّ, جناح) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hormozgan, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Teheran. Jenāḩ ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jenāḩ är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Jenāḩ. Runt Jenāḩ är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Jenāḩ är det största samhället i trakten. Trakten runt Jenāḩ är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hormozgan